Сезон 1973/1974 стал для Реал Мадрида 43-м в Чемпионате Испании. Это был последний сезон под руководством легенды клуба Мигеля Муньоса, он возглавлял команду с 1960 года. За все время его руководства команда взяла 14 трофеев (9 титулов чемпиона Испании, 2 кубка Испании, 2 кубка чемпионов и 1 Межконтинентальный кубок). 

В последние годы команда испытывала кризис, ее колебало то вверх, то вниз. В итоге тренер был уволен посреди сезона, а на его пост пришел Луис Моловни, в прошлом игрок команды. Как итог лишь 8-е место в чемпионате. Это худший результат с 1948 года (тогда команда заняла 11-е место в таблице, едва избежав вылета).

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Ушли из клуба

Лето

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Реал Мадрид»
Сезоны футбольных клубов 1973/1974